Een Griekse term (), zie symmachie;
Een Ebonitisch auteur van een Griekse versie van het Oude Testament, zie Symmachus de Ebioniet;
Een dokter te Rome, zie Symmachus (dokter);
Een Romeins cognomen van de gens Aurelia:
Symmachus (proconsul van Achaia);
Lucius Aurelius Avianius Symmachus († 376) Romeins consul;
Quintus Aurelius Symmachus (345-405) laat Romeinse politicus en schrijver;
Quintus Fabianus Memmius Symmachus;
Quintus Aurelius Symmachus (consul in 446);
Quintus Aurelius Memmius Symmachus;
Een paus, zie Paus Symmachus.